Bei der Insel Helgoland fanden mehrere Seeschlachten statt.
 Seegefecht bei Helgoland (1400), Herbst: Flotte der Hansestadt Hamburg überwältigt die Piratenschiffe unter Klaus Störtebeker  

während des Schleswig-Holsteinischen Krieges
das Seegefecht bei Helgoland (1849)

im Deutsch-Dänischen Krieg
das Seegefecht bei Helgoland (1864)

im Ersten Weltkrieg
das Seegefecht bei Helgoland (1914)
das Seegefecht bei Helgoland (1917)